Кабинет Геббельса — был сформирован 29 апреля 1945 года и просуществовал до 1 мая 1945 года — немногим более суток. В своём завещании Гитлер назначил министра пропаганды Йозефа Геббельса новым рейхсканцлером, а Мартина Бормана — «министром партии». В качестве рейхсканцлера Геббельс направил 1 мая Советскому правительству предложение о частичной капитуляции, но оно было отклонено.

Состав

Примечания

Литература

См. также 
 Кабинет Гитлера
 Кабинет Шверина фон Крозига

Правительство нацистской Германии
Йозеф Геббельс